Charles Borremans - compositeur bruxellois
 Colonel Borremans - révolutionnaire belge
 Guglielmo Borremans - peintre anversois
 Guilielmus Borremans - compositeur bruxellois
 Guy Borremans - photographe et directeur de la photographie québécois
 Jan Borremans - un sculpteur gothique
 Jean Borremans - ministre belge
 Joseph Borremans - compositeur bruxellois
 Laurence Borremans - Miss Belgique 1996
 Michaël Borremans - peintre belge 
 Nicolaes Borremans - poète néerlandais
 Passchier Borremans - un sculpteur gothique
 Raymond Borremans - encyclopédiste français
 René Borremans - homme politique belge
Patronyme néerlandais